Burundi är indelat i arton provinser, som fått sina namn efter respektive huvudstad. Den nyaste provinsen, Rumonge, skapades den 26 mars 2015 av fem kommuner som tidigare tillhörde provinserna Bujumbura Rural och Bururi.

Källor

Se även 
 ISO 3166-2:BI, Burundis ISO 3166-2-kod.

Externa länkar 

 Statoids - Provinces of Burundi

 
Administrativa indelningar av länder i Afrika